Funny Girl — саундтрек в исполнении Барбры Стрейзанд к одноимённому музыкальному фильму 1975 года. Альбом был выпущен на виниле в марте 1975 года на лейбле Arista Records, а в 1990 году впервые переиздан на компакт-диске. 8 сентября 1975 года альбом был сертифицирован как золотой.

Об альбоме 
Саундтрек к фильму «Смешная леди» был выпущен на лейбле Arista Records. Клайв Дэвис, бывший президент лейбла Стрейзанд, Columbia Records, был одним из основателей Arista Records. Он рассказывал: «После долгих дискуссий между мной, Барброй и её менеджером, они решили отдать этот альбом Arista Records».

Оригинальная версия альбома Funny Lady включала 15 песен, их порядок на альбоме отличался от того, в котором они звучали в фильме. Песня «Me and My Shadow» в исполнении Джеймса Каана попала на альбом, хотя сцена с этим номером была вырезана из фильма. Также «So Long Honey Lamb» была включена в альбом в полной версии, хотя в фильме номер с песней сокращён.

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал в Billboard 200 с 75 места 29 марта 1975 года. 10 мая альбом достиг своей пик-позиции — #6, оставаясь в чарте 25 недель. 8 августа 1975 года пластинка была сертифицирована как золотая.

Единственный сингл с альбома — «How Lucky Can You Get?» был выпущен в апреле 1975 года с альтернативной версией этой песни, однако успеха не имел.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Funny Girl at Internet Movie Database
 The Barbra Streisand Official Site/Funny Lady
 Barbra Streisand Archives: Records/Funny Lady: Original Soundtrack Recording 

Саундтреки 1975 года
Саундтреки Барбры Стрейзанд
Альбомы Columbia Records